Ons puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de la comunidad autónoma de Galicia, en España:

 Ons (La Coruña), parroquia y aldea del municipio de Brión, provincia de La Coruña.
 Ons (Pontevedra), lugar de la parroquia de Isla de Ons, del municipio de Bueu, provincia de Pontevedra.
 Isla de Ons, isla situada en el municipio de Bueu, provincia de Pontevedra.
 Isla de Ons (Pontevedra), parroquia del municipio de Bueu, provincia de Pontevedra.